{{Album ratings
|rev1 = Allmusic
|rev1Score = 
|rev2 = The Music Box
|rev2Score = 
|rev3 = Pitchfork Media
|rev3Score = (7.5/10)
|rev4 = Rolling Stone
|rev4Score = 
|rev5 = Slant Magazine
|rev5Score = 
|rev6 = Yahoo! Music UK
|rev6Score = 
|rev7 = PopMatters
|rev7Score = (7/10)
|rev8 = BBC Music
|rev8Score = (positive)
|rev9 = The Times
|rev9Score = (positive)
}}Super Extra Gravity — шестой и последний студийный альбом шведской группы The Cardigans, вышел в Германии 14 октября 2005, в Великобритании — 17 октября, также издан в Японии. Был спродюсирован Тором Йоханссоном, до этого занимавшимся первыми альбомами группы до Gran Turismo'' включительно (после этого он переключился на Franz Ferdinand).

Список композиций 
 «Losing A Friend» — 3:44
 «Godspell» — 3:29
 «Drip Drop Teardrop» — 2:54
 «Overload» — 3:18
 «I Need Some Fine Wine And You, You Need To Be Nicer» — 3:33
 «Don’t Blame Your Daughter (Diamonds)» — 3:37
 «Little Black Cloud» — 3:26
 «In The Round» — 4:17
 «Holy Love» — 4:07
 «Good Morning Joan» — 3:37
 «And Then You Kissed Me II» — 4:01
 «Bonus Tracks» (UK) — 0:22
 «Give Me Your Eyes» (UK) — 3:23
 «Slow» (UK) — 4:03

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте The Cardigans
 Видеоклипы альбома на официальном сайте The Cardigans

Альбомы 2005 года
Альбомы The Cardigans